D977 (Ardennes), een departementale weg in het Franse departement Ardennes
 D977 (Marne), een departementale weg in het Franse departement Marne
 D977 (Nièvre), een departementale weg in het Franse departement Nièvre
 D977 (Saône-et-Loire), een departementale weg in het Franse departement Saône-et-Loire
 D977 (Vaucluse), een departementale weg in het Franse departement Vaucluse